Beier ist ein Familienname und eine Variante von Beyer. Zu Herkunft und Bedeutung siehe dort.

Namensträger

A 

 Andreas Beier (* 1987), deutscher Endurosportler
 Arthur Beier (1880–1917), deutscher Fußballspieler

B

C 
 Chris Beier (* 1953), deutscher Jazzmusiker
 Christina Beier (* 1984), deutsche Eiskunstläuferin
 Christine Beier (* 1983), deutsche Handballspielerin

D 
 Dagmar Beier (* um 1963), deutsche Mikrobiologin und Hochschullehrerin
 Detlev Beier (1957–2016), deutscher Jazzbassist
 Dorothea Beier († nach 1464), schlesische Mystikerin

E 
 Ernst Beier (1927–2011), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Ernst Gunter Beier (1916–2015), US-amerikanischer Psychologe
 Eugene Beier (* 1940), US-amerikanischer Physiker

F 

 Friedrich-Karl Beier (1926–1997), deutscher Jurist
 Fritz Beier (1908–1971), deutscher Politiker (SED)

G 
 Georgina Beier (1938–2021), deutsche Malerin

 Grete Beier (1885–1908), deutsche Mörderin
 Gundolf Beier (1935–2018), deutscher Mediziner

H 

 Heike Beier (* 1983), deutsche Volleyballspielerin
 Heiko Beier (* 1967), deutscher Hochschulprofessor für Internationale Medienkommunikation
 Henning Martin Beier (1940–2021), deutscher Mediziner und Reproduktionsbiologe
 Hildburg Beier (* 1943), deutsche Mikrobiologin und Hochschullehrerin
 Horst Beier, deutscher Hockeyspieler der 1950er Jahre

J 
 Johann Peter Paul Beier (1769–1841), preußischer Generalleutnant
 Jörg Beier (1946–2021), deutscher Bildhauer und Galerist
 Josef Beier (1911–1993), deutscher Werkspilot

K 
 Karin Beier (* 1965), deutsche Theaterregisseurin
 Karl Beier (1790–1828), deutscher Klassischer Philologe und Philosoph

L 
 Lars-Olav Beier (* 1965), deutscher Journalist, Filmkritiker und Sachbuchautor
 Ludovic Beier (* 1978), französischer Jazzmusiker

M 
 Matthias Beier (* 1976), deutscher Schauspieler

 Maximilian Beier (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Momo Beier (* 2006), deutsche Schauspielerin

O 

 Ottohans Beier (1892–1979), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker und Exlibriskünstler

P 
 Patrick Beier (* 1993), deutscher Politiker (Die Linke)

 Peter Beier (1934–1996), deutscher Theologe
 Priidu Beier (* 1957), estnischer Schriftsteller

R 
 Roland Beier (* 1955), deutscher Grafiker und Karikaturist
 Rosmarie Beier-de Haan (* 1953), deutsche Historikerin, Museumstheoretikerin und Ausstellungskuratorin
 Roswitha Beier (* 1956), deutsche Schwimmerin
 Rudolf Beier (* 1948), deutscher Sprachwissenschaftler

S 
 Silvio Beier (* 1976/1977), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer für Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft
 Sophie Beier (1870–1917), deutsche Schriftstellerin

T 
 Tunji Beier (* 1970), australischer Perkussionist

U 
 Udo Beier (* 1943), deutscher Haushaltswissenschaftler
 Ulf Beier (* 1941), deutscher Autor, Onomastiker und Heimatforscher
 Ulli Beier (1922–2011), deutscher Schriftsteller, Sprachwissenschaftler und Herausgeber
 Ulrich Beier (1928–1981), deutscher Bildhauer

V 
 Volker Beier (* 1943), deutscher Bildhauer

W 
 Walter Beier (1925–2016), deutscher Biophysiker
 Werner Beier (* 1936), deutscher Sportschütze

 William Beier (* 1982), deutscher Eiskunstläufer
 Woldemar Beier (1886–nach 1945), deutscher Fotoindustrieller 
 Wolfgang Beier (* 1925), deutscher Zeichner und Grafiker

Siehe auch 
 Verlag Beier & Beran, deutscher archäologischer Fachbuchverlag
 Beyer
 Baier
 Bayer
 Bajer
 Beijer
 Beiern

Familienname
Deutscher Personenname
Herkunftsname